Havouri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Havouri (klippa i Kotka-Fredrikshamn, lat 60,43, long 26,94), Kymmenedalen, 
 Havouri (klippa i Kotka-Fredrikshamn, lat 60,41, long 27,36), Kymmenedalen, 
 Havouri (klippor), Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar